Scouting Azoelen is, naast scouting Admiraal Kruys, 1 van de 2 scoutinggroepen in gemeente Twenterand. 

Scouting Azoelen (Den Ham - Vroomshoop) is opgericht op 20 juli 1988 als onderdeel van Scouting Nederland.

Residentie
Het troephuis, de Willigenburght, is gelegen naast het Zandstuve bos, aan de veldsweg in Den Ham.

Naamgeving
Rond 1300 heeft er, volgens verschillende maar onduidelijke bronnen, een burcht in de omgeving van Den Ham gestaan met de naam “Azoelen”. Hier is de scoutinggroep naar vernoemd.

Speltakken
De groep heeft de volgende speltakken:
Bevers - 5 tot 7 jaar
Welpen - 7 tot 11 jaar
Scouts - 11 tot 14 jaar
Explorers- 14 tot 18 jaar
Roverscouts - 18 jaar en ouder

Twenterand
Scoutinggroep in Nederland